Алекса́ндр Семёнович Кири́ллов (30 мая 1921, село Япрынцево, Киргизская АССР, РСФСР — 15 сентября 2016, Липецк, Россия) — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 41-го штурмового авиационного полка 198-й штурмовой авиационной дивизии 6-го штурмового авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза (1946), полковник. Почётный гражданин Липецка.

Был последним живущим участником Великой Отечественной войны — Героем Советского Союза, проживавшим в Липецкой области.

Биография 
Родился 30 мая 1921 года в селе Япрынцево Переволоцкого района Оренбургской области в семье крестьян. Русский. Проживал в Оренбурге. Окончил среднюю школу № 6.

В Красной Армии с 1940 года. В 1942 году окончил Чкаловскую школу пилотов. С августа 1942 года в боях Великой Отечественной войны. В звании сержанта он был командиром экипажа Ил-2 — лётчиком, старшим лётчиком, командиром звена, заместителем командира эскадрильи. Будучи исполняющим обязанности командира эскадрильи получил звание лейтенанта. В конце 1943 года назначен командиром эскадрильи. Он участвовал в Курской битве, в обороне и освобождении Воронежа, Белоруссии, Украины, Польши, освобождении многих городов (Краков, Лодзь, Люблин, Кутно, Коло, Торуно, Варшава), в Берлинской операции.

К февралю 1945 года капитан А. С. Кириллов выполнил 96 боевых вылетов. Уничтожил 22 танка, 77 автомашин, 37 орудий, много живой силы, сбил в воздушном бою самолёт противника, взорвал 2 склада с горючим. 41-й штурмовой авиационный полк с ноября 1945 года входил в состав 3-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 6-го штурмового авиакорпуса 16-й воздушной армии.

За мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года капитану Кириллову Александру Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7056).

После окончания Великой Отечественной войны А. С. Кириллов был направлен в Липецк на курсы переподготовки лётчиков, которые должны были участвовать в войне с Японией. В 1947 году поступил на командный факультет Военно-воздушной академии в Монино, которую окончил в 1951 году. По окончании академии он был направлен в Прикарпатский военный округ, а через год — в Австрию на должность заместителя командира полка; позже он стал помощником командира дивизии по огневой и тактической подготовке. В 1956 году его дивизия была переведена на Украину в Кременчуг. В 1959 году А. С. Кириллов получил назначение в Воронеж в ордена Ленина Краснознамённый авиационный центр имени В. П. Чкалова. В 1960 году центр был перебазирован в Липецк, где А. С. Кириллов служил в различных должностях. С 1976 года — в запасе.

Выйдя на пенсию, А. С. Кириллов выступал на конференциях ветеранов войны в Москве, избирался депутатом в районный и городской Советы, был гостем Президента Российской Федерации на праздновании Дня Победы, участвовал в параде Победы в 1995, 2000 и 2001 годах. Жил в городе Липецк.

Скончался 15 сентября 2016 года. Похоронен в городе Липецк.

Награды и звания

Награды 
 Герой Советского Союза (15 мая 1946 года, № 7056)
 орден Ленина (15 мая 1946 года, № 7056)
 3 ордена Красного Знамени
 орден Александра Невского
 орден Отечественной войны I степени
 орден Отечественной войны II степени
 2 ордена Красной Звезды
 орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени,
 медаль «За боевые заслуги»
 медаль «За освобождение Варшавы»
 медаль «За взятие Берлина»
 другие медали
 орден «Крест Храбрых» (ПНР)

Звания 
 Почётный гражданин Липецка

Примечания

Литература 
 
 
 Чурилов Ю. И. Он воевал за Воронеж. // Вестник архивиста: науч.-информ. бюл. — Липецк. — 2006. — Вып. 1. — С.61-64.

Ссылки 

Лётчики Великой Отечественной войны
Почётные граждане Липецка